Jacques Cordier peut désigner :
 Jacques Cordier, dit Bocan (1580-1653), un danseur, maître à danser et violoniste français ;
 Jacques Cordier (1817-1865), un homme politique français ;
 Jacques Cordier (1937-1975), un peintre français ;

Voir aussi 
 Jacques Le Cordier (1904-2003), un évêque français